Fire within - drugi album studyjny brytyjskiej artystki Birdy. To w gruncie rzeczy debiutancka płyta Birdy jako kompozytorki i autorki piosenek, a nie jedynie wykonawczyni, jak to miało miejsce na poprzednim albumie - Birdy. Album Fire Within ukazał się 16 września 2013 roku i promowany był utworem „Wings”

Lista utworów

Wydanie podstawowe

Wydanie deluxe

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2013
Albumy Birdy
Albumy wyprodukowane przez Jima Abbissa
Albumy wyprodukowane przez Ryana Teddera